Parnaibaia est un genre éteint de poissons à membres charnus rattaché à la famille des Mawsoniidae, elle-même regroupée au sein des Coelacanthiformes. Une seule espèce est assignée à ce genre : Parnaibaia maranhaoensis créée par Yoshitaka Yabumoto en 2008 à partir de fossiles découverts au Brésil.

Ces fossiles proviennent de sédiments datés du Jurassique supérieur il y a environ entre  (millions d'années). Cette découverte a comblé en partie l'intervalle entre les nombreux cœlacanthes fossiles connus au Trias et au Crétacé.

Étymologie 
Les noms de genre et d'espèce dérivent respectivement de la ville brésilienne de Parnaíba au nord de l'État du Piauí, et de l'État voisin de Maranhão.

Classification phylogénique 
Dans la classification phylogénique, position du genre Parnaibaia de la famille éteinte des Mawsoniidae :

Références taxinomiques

Notes et références 

Coelacanthiformes (nom scientifique)
Coelacanthiforme préhistorique
Poisson du Mésozoïque
Animal du Jurassique supérieur
Paléontologie au Brésil
Taxon fossile décrit en 2008